Диво́ка Ша́рка () — природный парк на северо-западе Праги.

Открыт в 1964 году. Находится в районе Либоц, в округе Прага-6. Высота над уровнем моря 255—360 м. Площадь парка — 25,4 га.

Шаркой звали легендарную воительницу раннего средневековья.

Примечания 

Сады и парки Чехии
География Праги